{{DISPLAYTITLE:C2H4O}}

Zie ook: Lijst van brutoformules C02 onder de kop C2H4

De molecuulformule C2H4O kan staan voor:
 Aceetaldehyde (ethanal)
 Etheenoxide (ethyleenoxide, epoxyethaan, oxacyclopropaan)
 Vinylalcohol (ethenol)